Outside the Gate — сьомий студійний альбом британського рок-гурту Killing Joke, виданий в 1988 році.

Список композицій

Позиції в чартах 

Альбом

Примітки 

Альбоми Killing Joke
Альбоми E.G. Records
Червень 1988